«Старые песни о главном 4. Постскриптум» — четвёртый и последний музыкальный фильм из известного телевизионного цикла. Был показан в ночь с 31 декабря 2000 года на 1 января 2001 года на телеканале ОРТ и на канале 1+1 на Украине.

Сюжет 
Действие происходит в волшебном отеле, где все постояльцы сдают свои часы господину Портье, как требуют правила. Каждый номер отеля — это число, обозначающее год, когда песня была спета впервые, а постоялец — исполнитель песни. При этом фильм охватывает песни разных эпох XX века: с 1930-х годов по 1990-е. Главная героиня — служанка, которая не сдала часы, в которых живёт зелёный кузнечик, обладатель неповторимой мелодии. За служанкой приударивает господин Управляющий, даже делает ей предложение, но она ему отказывает. Но вскоре он узнаёт о мелодии и решается повторить её, чтобы продать господину Продюсеру, прибывшему в отель по воле судьбы и ищущему ту самую песню.

В ролях 
 Елена Корикова — горничная, будущая певица
 Андрей Ургант — портье
 Виктор Сухоруков — управляющий
 Юрий Гальцев — продюсер
 Нина Усатова — кухарка
 Семён Фурман — бармен
 Михаил Трясоруков — коридорный
 Семён Стругачёв — дирижёр
 Алексей Барабаш — посыльный
 Александр Буйнов — гость из Америки
 Лайма Вайкуле — постоялица-«амфибия»
 «Мумий Тролль» — «битлы»
 Татьяна Буланова — француженка мадам Падам (аллюзия на Эдит Пиаф)
 Валерий Меладзе — поэт-песенник
 Игорь Николаев — гость из Швеции (аллюзия на Бенни Андерссона)
 Кристина Орбакайте — гостья из Швеции (аллюзия на Агнету Фельтског)
 Марина Хлебникова — гостья из Швеции (аллюзия на Анни-Фрид Лингстад)
 Дмитрий Маликов — гость из Швеции (аллюзия на Бьорна Ульвеуса)
 Олег Газманов — итальянский певец (аллюзия на Аль Бано)
 Лолита Милявская — итальянская певица (аллюзия на Ромину Пауэр)
 Леонид Агутин — Костя, моряк из Одессы
 Валерий Леонтьев — одинокий француз
 Алла Пугачёва — камео
 Максим Леонидов — король рок-н-ролла (аллюзия на Элвиса Пресли)
 Анжелика Варум — джаз-дива (аллюзия на Мэрилин Монро)
 Владимир Кузьмин — советский певец из воспоминаний кухарки
 Людмила Гурченко — таинственная постоялица
 Николай Носков — лётчик
 Валерия — гостья, потерявшая туфельку
 «Иванушки International» — «стиляги» в костюмах Дедов Морозов
 Николай Фоменко — киногерой (аллюзия на Андрея Миронова)
 Лариса Долина — эстрадная певица (аллюзия на Уитни Хьюстон)
 Александр Цекало — жених-украинец
 Наташа Королёва — невеста-украинка, постоянно дурящая жениха
 Филипп Киркоров — уборщик

CD-издание 
 Александр Буйнов — «Let My People Go»
 Лайма Вайкуле — «Эй, моряк» (из к/ф «Человек-амфибия»)
 Мумий Тролль — «Twist and Shout»
 Татьяна Буланова — «Padam Padam»
 Валерий Меладзе — «Свадьба»
 Кристина Орбакайте, Марина Хлебникова, Игорь Николаев, Дмитрий Маликов — «Dancing Queen»
 Олег Газманов, Лолита — «Felicita»
 Леонид Агутин — «Шаланды, полные кефали»
 Валерий Леонтьев — «Une Vie D’Amour» (из к/ф «Тегеран-43»)
 Алла Пугачёва — «Голубка»
 Максим Леонидов — «Blue Suede Shoes»
 Анжелика Варум — «I Wanna Be Loved By You»
 Владимир Кузьмин — «Королева красоты»
 Людмила Гурченко — «Хочешь?»
 Николай Носков — «Полёт на дельтаплане»
 Валерия — «Город детства»
 Иванушки International — «Последняя электричка»
 Николай Фоменко — «Белеет мой парус» (из к/ф «12 стульев»)
 Лариса Долина — «I Will Always Love You»
 Наташа Королёва, Александр Цекало — «Ти ж мене підманула»
 Филипп Киркоров — «Livin’ la Vida Loca»
 Елена Воробей — «Звёздный час»

Награды и номинации 
 В 2001 году мюзикл номинировался на премию «ТЭФИ 2001» в номинации «Музыка на телевидении».

Отзывы 
Кинокритик Кирилл Разлогов так оценил фильм: «На киноассоциациях по-прежнему паразитировали „Старые песни о главном“ и их совсем уже выдохшийся постскриптум». Музыкальный критик Алексей Мажаев отозвался о фильме следующим образом:
 В интервью журналу «Итоги» создатель фильма Константин Эрнст заявил:

Примечания 

Новогодние телефильмы России
Фильмы-мюзиклы России
Фильмы России 2000 года
Телефильмы 2000 года
Филипп Киркоров
Старые песни о главном
Наташа Королёва